Вальдевакас-де-Монтехо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Нордесте-де-Сеговия. Занимает площадь 17,54 км². Население — 29 человек (на 2004 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Сеговии